Дегидрата́ция ():
 Дегидратация — в медицине то же, что обезвоживание организма.
 Реакция дегидратации в органической химии — реакция с отщеплением молекул воды.